Андре́й Алекса́ндрович Попо́в:
 Попов, Андрей Александрович (1821—1898) — русский адмирал.
 Попов, Андрей Александрович (1902—1960) — советский этнолог.